Polüphémosz, az argonauták egyike, aki útközben lemaradt a hajóról és Müsziában megalapította Kiosz városát.
 Polüphémosz, Poszeidón és Thoósza fia, a küklópszok egyike, aki az Odüsszeiában szerepel.